Професіональна футбольна група А 1950 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Динамо.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Народна войска змінив назву на ЦДНВ.
2. Після закінчення сезону клуб Торпедо (Пловдив) змінив назву на Локомотив (Пловдив).
3. Після закінчення сезону клуб Строітел розділився на Строітел і Ударник. Ударник у наступному сезоні продовжив виступи у другомиу дивізіоні.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1950
Болгарія